Лас Татемас има више значења:

 Лас Татемас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Татемас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику